Laniakea lub Laniākea, może się odnosić do:
 Laniākea – budynek w Honolulu, YWCA Building (Honolulu, Hawaje).
 Laniākea Beach – plaża w Hawajach.
 Laniakea (lub Supergromada Laniakea) – supergromada galaktyk, która zawiera naszą galaktykę Drogi Mlecznej.
 Laniakea Waltz – melodia z albumu Lalo Schifirin, Gone with the Wave (1964).